zakrzepica zatok żylnych mózgu (CVST)
 zakrzepica żył głębokich
 zakrzepica żył wątrobowych
 zakrzepica żyły wrotnej